Премьер-лига по дартсу 2012 — 8-й турнир премьер-лиги под эгидой PDC. Проходил в Англии с 9 февраля по 17 мая 2012 года.

Турнир стартовал на Арене Манчестера 9 февраля 2012 года. Финал состоялся 17 мая на арене O2 в Лондоне.

Формат соревнований — круговая система с 8 участниками, из которого четверо выходят в плей-офф. Каждый матч лиги состоит из 14 легов, то есть для победы надо выиграть восемь. Допускаются ничьи 7:7. За победу начисляется два очка, за ничью — одно.

Фил Тейлор стал шестикратным победителем премьер-лиги.

Квалификация 
Частью отбора послужил чемпионат мира, закончившийся 3 января. Четверо лучших (то есть все полуфиналисты) отобрались в премьер-лигу. Двое добирались по решению PDC, и ещё двое по решению вещательного телеканала Sky Sports.

WC = добирались по решению PDC и Sky Sports.

Арены

Результаты

Групповой этап 
16 января 2012 года объявили о парах на групповой этап.

9 февраля 
 M.E.N. Arena, Манчестер

16 февраля 
 A.E.C.C., Абердин

23 февраля 
 Odyssey Arena, Белфаст

1 марта 
 Westpoint Arena, Эксетер

8 марта 
 The Brighton Centre, Брайтон

15 марта 
 S.E.C.C., Глазго

22 марта 
 The O2, Дублин

29 марта 
 C.I.A., Кардифф

5 апреля 
 Capital FM Arena, Ноттингем

12 апреля 
 Motorpoint Arena, Шеффилд

19 апреля 
 B.I.C., Борнмут

26 апреля 
 Echo Arena, Ливерпуль

3 мая 
 N.I.A., Бирмингем

10 мая 
 Metro Radio Arena, Ньюкасл-апон-Тайн

Плей-офф 
 The O2 Arena, Лондон

Таблица 

Последнее обновление: 15:12, 26 мая 2012 (UTC)

Четыре первых места будут квалифицированы в плей-офф после 14 недели.
Примечания: : LWAT = Легов выиграно.
A = Средняя сумма
Н = ничья
П = поражение
О = очки
МО = макс. окончание
ЛВ = легов выиграно
ЛП = легов проиграно
HC = Максимальное завершение лега.
Игроки сортируются по разнице выигранных и проигранных легов в случае ничьей. При ничьей и в этом факторе, смотрится максимальное завершение лега.

Игры 

Последнее обновление: 15:21, 26 мая 2012 (UTC)

Примечания: : W = победа
D = ничья
L = поражение
DNP = не играл

Призовой фонд 
Призовой фонд был повышел £450,000 с £410,000 в 2011.

Примечания

См. также 
 Professional Darts Corporation
 Чемпионат мира по дартсу (PDC)
 Премьер-лига по дартсу

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Турниры по дартсу